Setter (hond), een hondensoort
Setter (motorfiets), een Spaans voormalig motorfietsmerk